Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15., 16. и 18. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. није бранила Сифан Хасан из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовало је 42 такмичарке из 23 земље.

  (3)
  (1)
  (3)
  Избеглички тим (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (4)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 1.500 метара за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године у 18:10 (1), 18:21 (2) и 18:32 (3) по локалном времену. У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 3 групе. За полуфинале пласирале су се по 6 првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године у 19:05 (1) и 19:17 (2) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 2 групе. У финале су се пласирале по пет првопласиране из сваке група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење не одржано 18. јула 2022. године у 19:50 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати трке на 1.500 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном